Драгутин Колесар (Бачинци, 10. новембар 1929 — Петроварадин, 20. јануар 1995) био је српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Избирачица   || /
|-
| 1964. || Бој на Косову  ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Лепа парада  || /
|-
| 1973. || Филип на коњу ТВ мини серија || /
|-
| 1974. || Дивље године ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Широко је лишће  || Пијанац
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1929.
Умрли 1995.
Српски глумци
Југословенски глумци
Шиђани